Het seizoen 2021/22 is het 40e seizoen in de Eredivisie in het bestaan van de Groningse voetbalclub FC Groningen, de club zal dit seizoen ook uitkomen in de KNVB Beker. Tevens is dit het 50e jubileumseizoen.

Selectie 
Selectie bijgewerkt tot 1 februari 2022

Aangetrokken

Vertrokken

Staf

Oefenwedstrijden

Oefenprogramma zomerstop

Eredivisie

Wedstrijden

Statistieken

Eindstand Nederlandse Eredivisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde 
 Spelerstatistieken 
Bijgaand een overzicht van de spelers die voor FC Groningen in actie kwamen in de Eredivisie in het seizoen 2021/22 onder leiding van trainer-coach Danny Buijs.

FC Groningen naar seizoen
Groningen, FC